Кутилин — фамилия.

 Кутилин, Александр Борисович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Кутилин, Владимир Александрович (1931—2021) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации (2011), заслуженный деятель искусств Российской Федерации.